Este artigo documenta os países da Oceania afetados pelo novo coronavírus responsável pela pandemia de 2019-2020-2021 registrado pela primeira vez em Wuhan, China, e pode não incluir todas as respostas e medidas mais recentes tomadas.

Cronologia

Cronologia pela data de infecção

Casos confirmados

Austrália 

O novo coronavírus COVID-19 foi detectado na Austrália em janeiro de 2020 após sua origem em Wuhan, província de Hubei, China. Os australianos estavam entre os passageiros a bordo do navio de cruzeiro Diamond Princess que estava em quarentena no Japão no início de fevereiro. Apesar dos esforços do governo para conter o vírus, ele continua a se espalhar.

Em 1 de março, foi relatado que um homem de 78 anos da Austrália Ocidental, que era passageiro do Diamond Princess, havia tornado-se a primeira pessoa a morrer de coronavírus na Austrália.

Até 7 de março, o número de casos confirmados na Austrália havia aumentado para 63: 11 em Queensland, 9 em Vitória, 28 em Nova Gales do Sul, 6 na Austrália Meridional, 3 na Austrália Ocidental e 10 associados ao Diamond Princess. 22 destes casos relataram terem recuperado-se, enquanto 2 morreram.

Chile

Ilha de Páscoa 
Em 19 de março, o governo local da Ilha de Páscoa (Rapa Nui) ordenou um bloqueio da ilha e solicitou que LATAM Airlines evacuasse todos os turistas da ilha. No entanto, em 24 de março, o primeiro caso de coronavírus foi registrado na ilha.

Estados Unidos

Guam 

Em 15 de março de 2020, os três primeiros casos no território foram confirmados.

Havaí 

Em 19 de março, houve 22 casos confirmados no estado do Havaí.

Ilhas Marianas Setentrionais 

Em 28 de março, a ilha confirmou os primeiros dois casos de coronavírus.

Fiji 

Em 10 de abril, existem 16 casos confirmados em Fiji.

Nova Zelândia 

O primeiro caso conhecido na Nova Zelândia do surto de coronavírus de 2019-2020 foi relatado em 28 de fevereiro de 2020. Desde então, um total de 5 casos foram confirmados.

Até 6 de março, o governo da Nova Zelândia havia registrado 4 casos confirmados. O primeiro caso, confirmado em 26 de fevereiro, foi num cidadão que havia chegado do Irã. O segundo caso foi num cidadão que havia viajado recentemente para o norte da Itália. A primeira transmissão local do vírus ocorreu em 4 de março em Auckland.

Papua-Nova Guiné 

Em 20 de março, o primeiro caso em Papua-Nova Guiné foi confirmado.

Territórios franceses

Nova Caledônia 

Em 25 de março, houve 14 casos na Nova Caledônia. Presidente Thierry Santa se isolou em 4 de abril, depois que um membro de sua equipe deu positivo. 17 pessoas testaram positivo até agora.

Polinésia Francesa 

Em 11 de março, o primeiro caso na Polinésia Francesa foi confirmado. O primeiro paciente foi Maina Sage, membro da Assembleia Nacional Francesa.

Samoa

O primeiro caso da COVID-19 na ilha de Samoa, foi registrado em 18 de novembro de 2020.

O primeiro ministro Tuilaepa Sailele pediu calma à pequena nação de 200 mil habitantes após a confirmação do caso positivo de um homem que tinha acabado de chegar ao país.

O sujeito infectado foi colocado isolamento controlado.

Vanuatu

Em 11 de novembro de 2020, O Ministério da Saúde do país informou que um homem de 23 anos, que retornou recentemente dos Estados Unidos, obteve teste positivo para Covid-19 quando estava em quarentena.

Ilhas Marshall

 
Oceania
2020 na Oceania